Robert Low – giornalista e scrittore britannico
 Robert Low – militare britannico
 Robert Low – tennista statunitense
 Robert Löw – imprenditore e giornalista ceco
 Robert Cranston Low – medico britannico

Pagine correlate 
 Robert Lowe